Bei dieser Detektionsmethode (direkte Beobachtung, auch Imaging genannt), erfolgt die Abbildung von Exoplaneten als Punkte oder Scheiben auf Bildern. In der folgenden Tabelle sind die nachgewiesenen Exoplaneten mithilfe dieser Methode aufgelistet.

Siehe auch
Liste extrasolarer Planeten

Einzelnachweise

!
Exoplaneten